Port lotniczy Daru (Papua-Nowa Gwinea)

Zobacz też 
 Dau